Łacińskie słowo angina oznacza bolesny ucisk i może dotyczyć:

 angina – paciorkowcowe zapalenie gardła i migdałków
 angina Plauta-Vincenta – wrzodziejąco-błoniasta postać anginy wywołana przez mieszaną florę krętków i wrzecionowców
 angina Ludwiga
 angina brzuszna (łac. angina abdominalis)
 angina piersiowa (łac. angina pectoris)
 angina Prinzmetala (łac. angina vasospastica)